Miejscowości w Polsce:
 Jamiołki-Godzieby
 Jamiołki-Kowale
 Jamiołki-Piotrowięta
 Jamiołki-Świetliki